

Musica 
 It's Too Late – album di Chuck Willis del 1956
 It's Too Late – album di Bobby Goldsboro del 1966
 It's Too Late – singolo di Bobby Goldsboro del 1966
 It's Too Late – album di Wilson Pickett del 1963
 It's Too Late – singolo di Wilson Pickett del 1963
 It's Too Late – album di Ferrante & Teicher del 1971
 It's Too Late – singolo di Carole King del 1971
 It's Too Late – singolo di Lucie Silvas del 1971
 It's Too Late – singolo degli Evermore del 2004

Televisione 
 It's Too Late – episodio della serie animata Carole & Tuesday